Graveland — польская викинг/пейган/блэк-метал-группа, основанная в 1992 году. Главным образом благодаря работе вокалиста/гитариста Darken (aka Robert Fudali), после ряда демозаписей, был издан дебютный альбом Carpathian Wolves (1994). В дальнейшем многие альбомы выходили на лейбле No Colours Records, однако со стороны прессы группе был объявлен бойкот, из-за приверженности её национал-социалистическим взглядам. В то же время, группа была популярна в среде фанатов НСБМ-движения. Darken отверг этот ярлык, рассказав журналу Decibel, что «Graveland считают НСБМ-группой из-за его политических убеждений, которые большинство людей назвало бы крайне правыми, национал-социалистическими убеждениями». Начиная с третьего альбома Following the Voice of Blood (1997) группа берёт курс на викинг-метал, звучание становится более эпичным и симфоничным.

Состав

Текущий состав 
 Robert "Rob Darken" Fudali – вокал, гитары, бас, ударные, синтезатор (1992–настоящее время)

Во время живых выступлений 
 Piotr "Mścisław" Bajus – бас (2015–present)
 Bartosz "Bor" Boruszewski – гитара (2015–present)
 Krzysztof "Wizun" Saran - ударные (2016–present)

Бывшие участники 
 Maciej "Capricornus" Dąbrowski – ударные (1992–1999)
 Grzegorz "Karcharoth" Jurgielewicz – бас (1992–1995)
 Zbigniew "Zbych" Ropicki – гитара (2015–2016)
 Mirosław "Miro" Rosiński – ударные (2015–2016)

Дискография

Студийные альбомы  
 Carpathian Wolves (1994) - CD, MC
 Thousand Swords (1995) - CD 
 Following the Voice of Blood (1997) - CD
 Immortal Pride (1998) - CD
 Creed of Iron / Prawo Stali (2000, released in English and Polish versions)
 Memory and Destiny (2002) - A5 digipack CD, CD, LP
 The Fire of Awakening (2003) - A5 digipack CD, CD, LP
 Dawn of Iron Blades (2004) - A5 digipack CD, CD, LP
 Fire Chariot of Destruction (2005) - A5 digipack CD, CD, DLP
 Will Stronger Than Death (2007) - A5 digipack CD, CD, LP
 Spears of Heaven (2009) - A5 digipack CD, CD
 Thunderbolts of the Gods - (2013)
 Ogień przebudzenia - (2014)

Демо и промозаписи 
 Necromanteion (1992)
 Promo June '92 (1992)
 Drunemeton (1992)
 Epilogue (1993)
 In the Glare of Burning Churches (1993) — обзор на allmusic
 The Celtic Winter (1993)
 Following the Voice of Blood (1997, contains two tracks, one is an early discarded mix, the second is from the approved mix)
 Resharpening Thousand Swords (2014)
 Carpathian Wolves - Rehearsal 1993 (2016)

Мини-альбомы и сплиты 
 The Celtic Winter (1994) - CD
 Impaler's Wolves (1999) - CD
 Raiders of Revenge (2000, split EP with Honor) - digipack
 Raise Your Sword! (2001) - CD
 Blood of Heroes (2002) - EP
 Eastern Hammer (2007, split EP with Nokturnal Mortum, North and Temnozor) - CD
 Wotan Mit Mir (2008) - EP, MLP
 Cold Winter Blades (2010) - Mini CD
 Tribute to the King of Aquilonia (2010) - split 7" EP with Kreuzfeuer
 Ogień Wilczych Serc (Fire of Wolfish Hearts) - (2012, split EP with Biały Viteź)
 The Spirit Never Dies - (2016, split with Nokturnal Mortum)

Примечания

Ссылки 
Graveland на MusicMight 
Graveland  на tartareandesire.com 
Graveland  на rockfaces.ru 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Викинг-метал-группы
Блэк-метал-группы Польши